Purushottama (sanskrit IAST : puruṣottama) est un terme de l'hindouisme qui signifie « Purusha supérieur » et représente l’Âme suprême de l'univers. C'est un des titres utilisés pour désigner Vishnu et Krishna. Une traduction littérale est « meilleur des hommes », c'est pourquoi certains saints sont nommés ainsi. 

C'est aussi un nom donné au sanctuaire du temple de Jagannātha à Purî.

Références 

Divinité hindoue